Opatov può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Opatov, comune del distretto di Jihlava, nella regione di Vysočina
Opatov, comune del distretto di Svitavy, nella regione di Pardubice
Opatov, comune mercato del distretto di Třebíč, nella regione di Vysočina